Поиск (фильм):
 Поиск (фильм, 1948) — режиссёр Фред Циннеман, Швейцария.
 Поиск (фильм, 1968) — режиссёр Евгений Хринюк, СССР.
 Поиск (фильм, 2006) — режиссёр Мария фон Геланд, Швеция.
 Поиск (фильм, 2012) — режиссёр Рима Кагти, Индия.
 Поиск (фильм, 2014) — режиссёр Мишель Хазанавичус, Франция.
 Поиск (сериал) — США.